Куби — многозначный термин:

 Куби — язык в Нигерии.
 Куби — казахский сосуд для взбалтывания кумыса.